Aleksandr Aleksandrovitch Popov - en  - (né le  à Angarsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Iermak Angarsk, il débute dans la Superliga en 1999 avec l'Avangard Omsk. L'équipe remporte la Superliga 2004 et la Coupe des champions 2005. En 2016-2017, il signe au HK CSKA Moscou. Il remporte la Coupe Gagarine 2019 et 2022. En 2022, à quarante-et-un ans, il inscrit le but victorieux lors du septième match de la finale de la Coupe Gagarine face au Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1998-1999 || Avangard Omsk || Superliga || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Avangard Omsk 2 || Pervaïa liga || 32 || 14 || 21 || 35 || 22 || || || || || 
|-
| rowspan=2|1999-2000 || Avangard Omsk || Superliga || 21 || 0 || 4 || 4 || 18 || || || || || 
|-
| Avangard Omsk 2 || Pervaïa liga || 16 || 12 || 12 || 24 || 8 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Avangard Omsk || Superliga || 36 || 6 || 7 || 13 || 26 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Avangard Omsk || Superliga || 35 || 4 || 11 || 15 || 14 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003 || Avangard Omsk || Superliga || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 11 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| Avangard Omsk 2 || Pervaïa liga || 6 || 5 || 3 || 8 || 2 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Avangard Omsk || Superliga || 40 || 9 || 9 || 18 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2|2004-2005 || Avangard Omsk || Superliga || 46 || 6 || 8 || 14 || 18 || 10 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| Avangard Omsk 2 || Pervaïa liga || 2 || 1 || 4 || 5 || 2 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Avangard Omsk || Superliga || 25 || 5 || 5 || 10 || 6 || 13 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2006-2007 || Avangard Omsk || Superliga || 54 || 7 || 17 || 24 || 12 || 11 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2007-2008 || Avangard Omsk || Superliga || 57 || 11 || 23 || 34 || 22 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || Avangard Omsk || KHL || 56 || 14 || 25 || 39 || 30 || 9 || 1 || 5 || 6 || 0
|-
| 2009-2010 || Avangard Omsk || KHL || 49 || 6 || 20 || 26 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Avangard Omsk || KHL || 48 || 9 || 23 || 32 || 14 || 14 || 3 || 9 || 12 || 2
|-
| 2011-2012 || Avangard Omsk || KHL || 44 || 9 || 14 || 23 || 14 || 20 || 4 || 7 || 11 || 12
|-
| 2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 37 || 7 || 24 || 31 || 4 || 12 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2013-2014 || Avangard Omsk || KHL || 50 || 15 || 19 || 34 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Avangard Omsk || KHL || 55 || 15 || 28 || 43 || 20 || 12 || 0 || 7 || 7 || 2
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 37 || 5 || 11 || 16 || 6 || 9 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 51 || 13 || 20 || 33 || 12 || 10 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 36 || 7 || 12 || 19 || 2 || 21 || 2 || 11 || 13 || 0
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 43 || 3 || 11 || 14 || 4 || 14 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || HK CSKA Moscou || KHL || 39 || 3 || 9 || 12 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 36 || 2 || 11 || 13 || 12 || 15 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 28 || 4 || 6 || 10 || 4 || 19 || 5|| 4|| 9|| 4

Au niveau international 

| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 8|| 12|| 2|| +15||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 4|| 4|| 0|| +4|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || align="left"|Cinquième place

Références 

Naissance à Angarsk
Naissance en août 1980
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine